Képregény
 Marsupilami, André Franquin világhíres képregénye

Mozifilm
 Marsupilami nyomában, 2012-ben bemutatott francia filmvígjáték.

Tévéfilmsorozatok
 Marsupilami, 1993-ban futott amerikai rajzfilmvígjáték-sorozat.
 Marsupilami, 2000-től 2012-ig futott francia rajzfilmvígjáték-sorozat.